Głowiński oder Glowinski ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Glowinski (1907–1993), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Mykologe
 Jacques Glowinski (1936–2020), französischer Neuropharmakologe
 Luise Glowinski-Taubert (1906–1988), deutsche Malerin
 Mark Glowinski (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Michał Głowiński (* 1934), polnischer Literaturwissenschaftler
 Roland Glowinski (1937–2022), französischer Mathematiker